Улица Бро́дского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о художнике Исааке Израилевиче Бродском.

Казахстан 
 Улица Бродского — улица в Алма-Ате.

Россия 
 Улица Бродского — улица в Иркутске.
 Улица Бродского — улица в Комсомольске-на-Амуре.
 Улица Бродского — улица в Новосибирске.
 Улица Бродского — улица во Пскове.
 Улица Бродского — улица в Чебоксарах.
 Улица Бродского — прежнее (1940—1991) название Михайловской улицы в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Бродского — улица в Донецке.
 Улица Бродского — улица в городе Запорожье.

См. также 
 Переулок Бродского — улица в Воронеже.